Under Cover — дев'ятий студійний альбом Оззі Осборна, який був випущений 1 листопада 2005 року.

Список пісень 
 «Rocky Mountain Way» - 4:32
 «In My Life» — 3:30	
 «Mississippi Queen» — 4:11
 «Go Now» — 3:42
 «Woman» — 3:45
 «21st Century Schizoid Man» — 3:53
 «All the Young Dudes» — 4:34
 «For What It's Worth» — 3:20	
 «Good Times» — 3:45
 «Sunshine of Your Love» — 5:10
 «Fire» — 4:08
 «Working Class Hero» — 3:22
 «Sympathy for the Devil» — 7:11

Джерела 
 Under Cover  allmusic
 Under Cover  last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records